Samppa est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Samppa Hirvonen, guitariste bassiste finlandais du groupe Nightwish
Samppa Lajunen (né en 1979), compétiteur finlandais en combiné nordique
Samppa Uimonen (1927-2001), joueur finlandais de kantele

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais